Podogryllus är ett släkte av insekter. Podogryllus ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Podogryllus